Адам Анджей Островський (, відоміший як O.S.T.R.;  15 травня 1980, Лодзь, Польща) — польський хіп-хоп продюсер, репер, скрипаль.

Дискографія 
 2000: Saturator
 2001: Masz To Jak W Banku
 2002: 30 Minut Z Życia — Sto Procent Freestyle
 2002: Tabasko
 2003: Jazz W Wolnych Chwilach
 2004: Jazzurekcja
 2006: 7
 2007: HollyŁódź
 2008: Ja Tu Tylko Sprzątam
 2009: O.C.B.
 2010: Tylko Dla Dorosłych
 2011: Jazz, Dwa, Trzy
 2015: Podróż zwana życiem
 2016: Życie po śmierci
 2018: W drodze po szczęście
 2019: Instrukcja obsługi świrów
 2020: Gniew

Співпраця 
 Szum Rodzi Hałas (2005) — разом із Emade як POE
 Złodzieje Zapalniczek (2010) — разом із Emade як POE
 Ostatnia Szansa Tego Rapu (2012) — разом із Kochan, Zorak та DJ Haem як Tabasko
 HAOS (2013) — разом із Hades
 Kartagina (2014) — разом із Marco Polo
 Growbox (2015) — разом із Jeżozwierz та SoulPete як Growbox
 Arhytmogenic EP (2019) — разом із Magiera
 HAO2 (2020) — разом із Hades

Сингли 

 Ile Jestem W Stanie Dać — 2001
 Kochana Polsko — 2002
 Kochana Polsko (vinyl) — 2002
 Bałuty…/Z-Lodzi-eje — 2003
 1980 — 2008
 Jak Nie Ty, To Kto? — 2008

Продюсерські роботи 

 Familia H.P. — Miejskie Wibracje (2002)
 Afront — A Miało Być Tak Pięknie (2004)
 Skill Mega — Normal Magic (2007)
 Grand Agent — Adult Contemporary (2008)
 Warszafski Deszcz vs. O.S.T.R. — Podostrzyfszy… (2009)
 Cadillac Dale — So Fly (2009)
 Galerianki (Soundtrack) (2009) (O.S.T.R. & Skinny Patrini)
 Reps (Skill Mega) — So Much More EP (2010)
 Abradab — Abradabing (2010)
 PMM — Poza Horyzont (2011)
 Skill Mega — Skill Mega (2012)

Відеокліпи 

 Ile Jestem W Stanie Dać
 Kochana Polsko
 Rap Po Godzinach
 Początek
 Niebo (Emade feat. O.S.T.R.)
 Na Raz/Ile Można (WhiteHouse feat. O.S.T.R./Tede)
 Raptowne Realia (Fu feat. Kwasu, Pablopavo, O.S.T.R., Mercedresu)
 U Ciebie W Mieście 2 (Vienio i Pele, Foster, Pezet, Ero, O.S.T.R., Lil Dap)
 Odzyskamy Hip-hop
 Komix
 Wiele Dróg (POE)
 Nie potrafię gwizdać/Kochaj żyć (POE)
 O Robieniu Bitów
 Wiecej Decybeli By Zagluszyc (feat. Zeus)
 Z Odzysku
 Ziomek (Don Guralesko, O.S.T.R., Sokół)
 Rozmowna Woda (Wojtek F feat. O.S.T.R., Byanca)
 Brother On The Run (feat. Craig G)
 1980
 Jak Nie Ty To Kto?
 To Słychać! (Projektanci feat. O.S.T.R.)
 Po Drodze Do Nieba
 Affairz (SOFA feat. O.S.T.R.)
 Daj Mi Bit (PMM feat. O.S.T.R.)
 Obiecana Ziemia (Familia H.P. feat. Afront, Zeus, O.S.T.R.)
 12 Szpiedzy Tacy Jak My Oddałbym (Slums Attack feat. O.S.T.R., Jeru The Damaja) Take Me In Your Arms (Skill Mega feat. O.S.T.R., Afront, MrJ, Andie Page)
 Wstawaj (PMM feat. O.S.T.R. & Grubson)
 Psychologia tłumu (O.S.T.R. & Hades feat. Sacha Vee)
 Czas dużych przemian (O.S.T.R. & Hades)
 ''My albo oni (POE feat. Hades)

Польські музиканти
Уродженці Лодзі
Репери Польщі